Brehy kan syfta på följande platser:

Slovakien 

 Brehy (berg i Slovakien), Prešov,

Tjeckien 

 Břehy, ort, Pardubice, 

Robotskapade Slovakienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar